Diogeniano puede referirse a las siguientes personas:

 Diogeniano, gramático griego del siglo II
 Diogeniano (general), militar bizantino de tiempos del emperador Anastasio.
 Diogeniano (gobernador de la Bética), gobernador de la Bética en tiempos de Diocleciano.